Dahl kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich Dahl (1856-1929), tysk zoolog
 Anders Dahl (1751–1789), Svensk botaniker, (också publicerad som Andreas Dahl)
 Åslög E. Dahl  (Å.E.Dahl, född 1955), svensk botaniker
 Chris Dahl (född 1975), Papua Nya Guinea herpetolog
 Georg Dahl (1905-1979), svensk ichthyolog
 Georg Dahl (1769-1831), österrikisk entomolog
 Maria Dahl (1872-1972), tysk arachnolog
 Richard G:son Dahl (1925–), svensk entomolog
 Sergei Konstantinovich Dahl rysk mammalog
 Eilif Dahl (E.Dahl, 1916-1993), norsk lichenolog

Robotskapade auktorsförkortningar